

Радлово — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Радлово — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства